Egmond ist der Name folgender Orte:

 Egmond, Küstenort in den Niederlanden
 Kloster Egmond, Kloster im Ort Egmond

Egmond ist der Familienname folgender Personen:

 Ab van Egmond (* 1938), niederländischer Radrennfahrer
 Adolf von Egmond (1438–1477), Herzog von Geldern
 Anna von Egmond (um 1533–1558), Gräfin von Büren
 Arnold von Egmond (1410–1473), Herzog von Geldern
 Emily van Egmond (* 1993), australische Fußballspielerin
 Floris van Egmond (1469–1539), niederländischer Staatsmann und Militär

 Jacobus van Egmond (1908–1969), niederländischer Radrennfahrer
 Jan van Egmond van de Nijenburg (1551–1621) (1551–1621), holländischer Patrizier und Bürgermeister von Alkmaar

 Karl I. von Egmond († 1541), Graf von Egmond
 Karl von Egmond (1467–1538), Herzog von Geldern
 Lamoral von Egmond (1522–1568), niederländischer Adliger und Statthalter
 Marie von Geldern-Egmond (1875–1970), deutsche Kunstgewerblerin und Innenarchitektin
 Max van Egmond (* 1936), niederländischer Sänger
 Maximilian von Egmond (um 1500–1548), niederländischer General
 Philip von Egmond (1558–1590), Graf von Egmond
 Piet van Egmond (1912–1982), niederländischer Organist und Dirigent

Egmond steht für:
 Egmond (Adelsgeschlecht), niederländisches Adelsgeschlecht
 Van Egmond van de Nijenburg, niederländisches Patrizier- und Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Egmond-Halbmarathon
 Egmont